Wildmoos heißen:

 Wildmoos (Markt Indersdorf), Ortsteil des Marktes Markt Indersdorf, Landkreis Dachau, Bayern
 Wildmoos (Starnberg), Ortsteil der Stadt Starnberg, Landkreis Starnberg, Bayern
 Wildmoos (Gemeinde Tiefgraben), Ortsteil von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wildmoos (Gemeinde Sölden), Ortsteil von Sölden, Bezirk Imst, Tirol
 Wildmoos (Telfs), Ortschaft von Telfs und Ökotop und Golfplatz bei Seefeld, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Naturschutzgebiet Wildmoos, in Tiefgraben, Oberösterreich